Tabontebike Village kan syfta på:

Geografi

Kiribati 

 Tabontebike Village (ort i Abemama), Gilbertöarna, 
 Tabontebike Village (ort i Abaiang), Gilbertöarna, 
 Tabontebike Village (ort i Kuria), Gilbertöarna, 

Robotskapade Kiribatiförgreningar